Stedum bezeichnet folgende Orte:

 Stedum (Hohenhameln), ein Ortsteil der Gemeinde Hohenhameln im Landkreis Peine in Niedersachsen, siehe Hohenhameln#Gemeindegliederung
 Stedum (Eemsdelta), ein Ortsteil der Gemeinde Eemsdelta in den Niederlanden

Stedum ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaan Clant tot Stedum (1599–1665), niederländischer Diplomat